Estera Tenenbaum – biolog
 Mordechaj Tenenbaum – uczestnik żydowskiego ruchu oporu
 Natan Tenenbaum – satyryk, poeta i autor tekstów
 Szymon Tenenbaum – entomolog i pedagog